Classe County si riferisce a tre classi di navi da guerra britanniche
Classe County – classe di incrociatori sviluppata agli inizi del Novecento, vedi Classe Monmouth
Classe County – classe incrociatori pesanti sviluppata negli anni venti
Classe County – classe di cacciatorpediniere sviluppata dopo la seconda guerra mondiale.